Ходање 50 километара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 28. септембра.

Титулу светског првака из Лондона 2019. бранио је Јоан Диниз из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 46 такмичара из 26 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих атлетичара 2019. године у ходању на 50 км, пре почетка светског првенства (27. септембар 2019) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 28. септембра 2019. године у 23:30 по локалном времену.,

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара..

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке у ходању на 50 км за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Ходање на 50 км на Светском првенству у атлетици на отвореном